Мише́ль Луи́ Колони́ (, 25 августа 1927, Париж, Франция — 6 июля 2016) — католический прелат, первый архиепископ Дижона с 11 мая 1982 года по 13 февраля 2004 год.

Биография 
Родился 25 августа 1927 года в Париже, Франция. 17 апреля 1954 года был рукоположён в священника.

11 мая 1982 года папой Иоанном Павлом II был назначен титулярным епископом Эа и вспомогательным епископом Парижской архиепархии. 8 октября 1982 года состоялось рукоположение Мишеля Луи Колони в епископа, которое совершил кардинал Жан-Мари Люстиже в сослужении с епископом Версаля Луи-Полем-Армоном Симоно и парижским архиепископом Даниэлем-Жозе-Луи-Мари Пезерилем.

30 января 1989 года был назначен епископом Дижона. 8 декабря 2002 года епархия Дижона была возведена в ранг архиепархии и Мишель Луи Колони стал её первым архиепископом.

13 февраля 2004 года подал в отставку.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Католические епископы Франции